A holland labdarúgó-bajnokság első osztályának küzdelmei 2008. augusztus 29-én a Vitesse–Groningen összecsapással rajtoltak, és 2009. május 10-én érnek véget. Címvédő a PSV Eindhoven.

Résztvevők

Az állás

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Rájátszás

Elődöntő 

|}

Döntő 

|}

Osztályozó

Első forduló 

|}

Második forduló 

|}

Harmadik forduló 

|}

További információk 
 Eredivisie.nl - Az Eredivisie hivatalos honlapja 

Holland labdarúgó-bajnokságok
Holland 1